Сик — неоднозначный термин

 Сик — река в Омской области
 СИК — финский футбольный клуб (SJK)
 СИК — Солигаличский известковый комбинат
 СИК — Салаватский индустриальный колледж
 Сик, Гельмут (1910—1991) — германо-бразильский орнитолог

См. также